Balanopaceae é uma família monotípica de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, cujo único género é Balanops. A família agrupa 9 espécies de plantas arbustivas naturais das ilhas Fiji, Nova Caledónia e do estado australiano de Queensland.

Descrição
Balanopaceae (por vezes designada por Balanopsidaceae) é uma família monogenérica de plantas com flor que tem por único género Balanops, um táxon descrito como género em 1871. As 9 espécies são árvores e arbustos.

Morfologia
Todas as espécies de Balanops são plantas lenhosas de hábito arbustivo e arbóreo (mesofanerófitos), com acentuadas semelhanças morfológicas com os membros do género Myrica. As folhas apresentam filotaxia alternada ou pseudo-verticilada. As folhas caulinares são simples, coreáceas e de nervação pinada. A margem da folha é lisa ou serrilhada. As estípulas estão ausentes.

São espécies dióicas com flores femininas e masculinas separadas a ocorrerem no mesmo indivíduo. As flores masculinas estão reunidas em inflorescências em amento. As flores femininas ocorrem isoladas rodeadas por uma cúpula constituída por pequenas folhas modificadas fundidas em espiral. As brácteas são muito reduzidas, nas flores masculinas transformadas em escamas, mas completamente ausentes nas flores femininas. As flores masculinas geralmente contêm de cinco a seis (dois a doze) estames. O filete ou é muito curto ou está ausente. O gineceu das flores femininas apresente dois a três carpelo fundidos a um ovário sincárpico súpero. Existem dois estiletes livres. A polinização é feita pelo vento (anemofilia).

O fruto é uma drupa que contém uma a três sementes. Ao redor da base das drupas ocorre um calíbio que se assemelham ao dos carvalhos dando ao fruto um aspecto superficialmente similar ao de uma bolota.

O número cromossómico é n = 21.

Distribuição
As nove espécies que integram o género ocorrem na Nova Caledónia, Fiji, Vanuatu e no norte do estado australiano de Queensland.

Filogenia e sistemática
Balanopaceae é uma família monotípica que contém apenas o género Banalops, descrito por Henri Ernest Baillon  e publicado em Adansonia 10: 117. 1871. A espécie tipo não foi designada.

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Balanopaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

Sistemática
A família Balanopaceae foi proposta por George Bentham e Joseph Dalton Hooker em 1880. O nome Balanopaceae  nom. cons. foi conservado de acordo com as regras do Código Internacional de Nomenclatura Botânica. O género tipo da família Balanopaceae é Balanops . O nome genérico Balanops deriva do grego clássico: balanos, bolota do carvalho e ops, sufixo que indica semelhança.

A família Balanopaceae é filogeneticamente próxima das famílias Trigoniaceae, Dichapetalaceae, Chrysobalanaceae e Euphroniaceae. Anteriormente esteve integrada nas ordens Fagales e Buxales.

O género Balanops tem as suas espécies distribuídas pela região do Pacífico ocidental, com ocorrências em Vanuatu e Fiji (uma espécie), na Nova Caledónia (com um centro de diversidade com sete espécies) e no estado australiano de Queensland (uma espécie).

No género Balanops, e por consequência na família monogenérica Balanopaceae, estão descritas 9-12 espécies:
 Balanops australiana : nativa do norte de Queensland.
 Balanops balansae : nativa da Nova Caledónia, com distribuição restrita aos montes Mou e Nékando.
 Balanops microstachya : nativa da Nova Caledónia, endémica na região de "rade" de Canala.
 Balanops oliviformis : endemismo da região central da Nova Caledónia.
 Balanops pachyphylla : nativa da Nova Caledónia.
 Balanops pancheri  (sin.: Balanops pancheri var. simplex , Balanops theophrasta , Balanops acicarpa ): nativa da Nova Caledónia.
 Balanops pedicellata  (sin.: Balanops vitiensis ): nativa de Vanuatu e Fiji.
 Balanops sparsifolia : nativa da Nova Caledónia.
 Balanops vieillardii : ocorre no sudoeste da Nova Caledónia, incluindo a Île des Pins.

Referências

Bibliografia
 Baillon, H.E., (1873) Adansonia 10: 117, 337  [tax. nov.]
 Comment: Date given is from Index Nominum Genericorum 1 (1979) 172.
 Mueller, F.J.H. von, (1877) Fragmenta Phytographiae Australiae 10(87): 114
 Bailey, F.M., (1913) Comprehensive Catalogue of Queensland Plants: 480
 Bullock, A.A., (1960) Nomenclatural notes: XII. The types of some generic names. Kew Bulletin 14(1): 40
 Die Familie der Balanopaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Die Familie der Balanopaceae bei DELTA. (Abschnitt Beschreibung)
   (Abschnitt Systematik)
 R. Govaerts, 2003: World Checklist of Selected Plant Families Database in ACCESS: 1-216203. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew: Taxon in die Suchmaske eintragen bei World Checklist of Selected Plant Families, Kew. (Abschnitt Systematik und Verbreitung)

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
 Imagens no Google

Malpighiales
Famílias de angiospérmicas